Al-Bajda – miejscowość w Jemenie
 Al-Bajda – muhafaza w Jemenie
 Al-Bajda – miejscowość w Jordanii
 Al-Bajda – miejscowość w Libii
 Al-Bajda – miejscowość w Syrii, w muhafazie Hama
 Al-Bajda – miejscowość w Syrii, w muhafazie Hims
 Al-Bajda – miejscowość w Syrii, w muhafazie Tartus